William Alvin Moody,  manager di wrestling statunitense conosciuto come Paul Bearer
William Henry Moody, politico statunitense
William Vaughn Moody, poeta e drammaturgo statunitense